Schnepfenburg steht für folgende Burgen:

 Schnepfenburg (Bad Salzungen), Burg im Wartburgkreis, Thüringen
 Schnepfenburg (Friedrichsdorf), Burg im Hochtaunuskreis, Hessen
 Burgruine Schnepfenburg, Burg im Werra-Meißner-Kreis, Hessen